Жилищный кодекс:
 Жилищный кодекс Российской Федерации
 Жилищный кодекс Республики Беларусь
 Жилищный кодекс Украины